Emiliano Veliaj – calciatore albanese
 Erion Veliaj – politico albanese